Plaatsen in Bulgarije
 Fotinovo (Kardzjali); dorp in oblast Kardzjali
 Fotinovo (Pazardzjik); dorp in oblast Pazardzjik